El Union Vesper es un equipo de fútbol de Guinea Ecuatorial que juega en la Segunda División de Guinea Ecuatorial, segunda categoría de fútbol en el país.

Historia
Fue fundado en el año 1975 en la ciudad de Bata en la zona continental del país. Dentro de sus logros está el haber ganado la Copa Ecuatoguineana en dos ocasiones.

A nivel internacional han participado en dos torneos continentales, en los cuales nunca ha superado la primera ronda.

Palmarés
Copa Ecuatoguineana: 2
 1989, 1998

Participación en competiciones de la CAF

Enlaces externos
Facebook
ceroacero.es
Torneos Continentales
Lista de Copas

Equipos de fútbol de Guinea Ecuatorial
Equipos de fútbol fundados en 1975